Натуральне число 1019
 1019 рік до нашої ери
 1019 рік нашої ери